Etna – czynny wulkan we Włoszech, na wschodnim wybrzeżu Sycylii
Miejscowości w USA:
 Etna – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Siskiyou
 Etna – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Etna – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Etna – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Licking
 Etna – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Lincoln
Gminy w USA:
 Etna (ang. Etna Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Kosciusko
 Etna (ang. Etna Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hardin
 Etna (ang. Etna Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Etna (ang. Etna Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Licking
Inne:
 Etna – polski zespół muzyczny grający reggae
 Etna – piosenkarka i tancerka muzyki disco-polo
 Etna – siódmy album studyjny zespołu Bajm
 Etna – Postać z anime Makai Senki Disgaea i gry Disgaea: Hour of Darkness oraz Disgaea 2: Cursed Memories
 ETNA – Agencja Wydawniczo-Reklamowa w Krakowie